prawa Murphy’ego (Murphy’s law) – zbiór popularnych, często humorystycznych powiedzeń, sprowadzających się do obserwacji, że jeśli coś może pójść źle, to pójdzie źle (autor: Edward A. Murphy)
 Prawo Murphy’ego (Murphy’s Law) – amerykański film
 Murphy’s Law – amerykański serial telewizyjny (1988–1999)
 Murphy’s Law – brytyjski serial telewizyjny (2001–2007)
 Murphy’s Law – amerykański zespół muzyczny
 Murphy’s Law – album Murphy’s Law
 Murphy’s Law – album Murphy’ego Lee

Zobacz też 
 Prawo Milo Murphy’ego